Jeanne  d'Auvergne (1326-1360)Fille du comte d'Auvergne Guillaume XII d'Auvergne (v. 1300-1332) et de Marguerite d'Évreux (1307-1350)1°) De son propre chef : comtesse d'Auvergne (1332-1360) et comtesse de Boulogne (1332-1360)2°) Par son second mariage : reine de France (1350-1360)Épouse (1) Philippe de Bourgogne dit Philippe MonsieurÉpouse (2) Jean II le Bon (1319-1364), roi de France

Jeanne  dauphine d'Auvergne (1412-1436)Fille du dauphin d'Auvergne Béraud III (v. 1350-1426) et de Jeanne de La Tour (morte av. 1416), elle-même fille du seigneur de La Tour Bertrand IV et de la comtesse d'Auvergne Marie  d'AuvergneÉpouse Louis  de Montpensier (v. 1403-1486), dit Louis de Bourbon-Montpensier, dit Louis le Bon' auquel, selon certaines sources, elle aurait transmis le titre plutôt qu'à leur fils commun (lequel le « récupèrera » en 1486)Dauphine d'Auvergne (1426-1436).

Plusieurs autres dames, « non régnantes », des familles « dauphinales », comtales et ducales d'Auvergne sont également appelées Jeanne d'Auvergne. La liste reste à établir.
Homonymie dynastique